Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Stan Wawrinka, che si è aggiudicato il titolo con il punteggio di 61-7, 6-4, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (campione)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Dominic Thiem (ritirato, quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Gaël Monfils (semifinale) 
  David Ferrer (terzo turno)
  David Goffin (primo turno)
  Richard Gasquet (primo turno)
  Nick Kyrgios (ritirato, terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Ivo Karlović (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Lucas Pouille (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (ritirato, primo turno)
  Jack Sock (quarto turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Sam Querrey (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)

Qualificati 

  Alessandro Giannessi (secondo turno)
  Christian Harrison (primo turno)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  Guido Andreozzi (primo turno)
  Jan Šátral (secondo turno)
  Steve Darcis (secondo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Guilherme Clezar (primo turno)
  Ryan Harrison (terzo turno)
  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Saketh Myneni (primo turno)
  Jared Donaldson (terzo turno)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Mischa Zverev (secondo turno)

Lucky Losers 

  Jozef Kovalík (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  James Duckworth (secondo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2016
ATP World Tour 2016